Municipio de Bruce puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bruce (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Bruce (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Bruce (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Bruce (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicados en el condado de Benton.
 Municipio de Bruce (condado de Chippewa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Bruce (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.
 Municipio de Bruce (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.